Rasser ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Rasser (1907–1977), Schweizer Kabarettist, Schauspieler und Politiker (LdU)
 Caroline Rasser (* 1971), Schweizer Schauspielerin und Kabarettistin
 Johann Rasser (um 1535–1594), elsässischer katholischer Pfarrer
 Max Rasser (1914–2000), Schweizer Architekt, siehe Rasser und Vadi
 Roland Rasser (* 1932), Schweizer Kabarettist und Schauspieler
 Roland Rasser (Generalvikar) (* 1952), österreichischer römisch-katholischer Geistlicher, Generalvikar
 Rudolf Rasser (1886–1976), österreichischer Politiker (CSP, später ÖVP)

Siehe auch:
 Raser (Begriffsklärung)